North Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 North Township (Lake County, Indiana)
 North Township (Marshall County, Indiana)
 North Township (Labette County, Kansas)
 North Township (Woodson County, Kansas)
 North Township (Minnesota)
 North Township (Missouri)
 North Township (Ohio)

Siehe auch:
 North Benton Township
 North Branch Township
 North Fork Township
 North Franklin Township
 North Lebanon Township
 North Star Township
 North Union Township
 Northern Township